

Toponymes

Afrique du Sud 
 Thornhill, localité de la province du Cap-Oriental.

Canada 
 Thornhill, ville de l'Ontario :
 Thornhill (circonscription),
 Thornhill (circonscription provinciale) ;
 Thornhill, localité de Colombie-Britannique.

États-Unis 
 Thornhill, ville américaine située dans le Kentucky.

Royaume-Uni

Angleterre 
 Thornhill, village situé dans le Derbyshire.

Écosse 
 Thornhill, ville du Dumfries and Galloway ;
 Thornhill, village du Stirling.

Patronymes 

 Claude Thornhill (1908-1965), chef d’orchestre, pianiste et compositeur américain
 Dorothy Thornhill (1910-1987), peintre australienne.
 Dorothy Thornhill, baronne Thornhill (1955-), femme politique britannique
 James Thornhill (1676-1734), peintre anglais
 Leeroy Thornhill (né en 1968), musicien et danseur britannique